Wei kan syfta på:

En av flera kinesiska kungliga eller kejserliga dynastier:
Wei (stat) – en stat under De stridande staternas epok (445–225 f.Kr.)
Cao Wei – en stat under de tre kungadömenas epok (220-265)
Norra Wei – en stat under de sydliga och nordliga dynastiernas epok (386-534)
Östra Wei – en stat under de sydliga och nordliga dynastiernas epok (534-550)
Västra Wei – en stat under de sydliga och nordliga dynastiernas epok (535-556)

Personer
Ett kinesiskt familjnamn buret av bland andral

Män
Wei Jingsheng (född 1950), aktivist för demokrati och mänskliga rättigheter
 Wei Qingguang (född 1962), bordtennisspelare
Kvinnor
 Kejsarinnan Wei (död 710)
 Wei Haiying (född 1971), fotbollsspelare
 Wei Hui (född 1973), författare
 Wei Qiang (född 1972), fotbollsspelare
 Wei Qiuyue (född 1988), volleybollspelare
 Wei Wei (född 1963), popsångerska
 Wei Yili (född 1982), badmintonspelare
 Wei Zifu (död 91 f.Kr.), kejsarinna

Geografi
Weifloden – biflod till Gula floden, Kina
Wei, Handan – härad i Hebei-provinsen,  Kina
Wei, Xingtai –  härad i Hebei-provinsen,  Kina
Wei (ö) – ö i Papua Nya Guinea

WP:Projekt Kina
Kinesiska efternamn
Efternamnsförgreningssidor